Andrea Hlaváčková e Lucie Hradecká erano le detentrici del torneo. Hradecká ha fatto coppia con Barbora Krejčíková, perdendo ai quarti di finale contro Bianca Andreescu e Carson Branstine, che sono state poi sconfitte in finale da Tímea Babos e Andrea Hlaváčková con il punteggio di 6-3, 6-1.

Teste di serie 

  Tímea Babos /  Andrea Hlaváčková (campionesse)
  Lucie Hradecká /  Barbora Krejčíková (quarti di finale)

 Xenia Knoll /  Alla Kudryavtseva (primo turno, ritirate)
 Naomi Broady /  Asia Muhammad (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Coupe Banque Nationale 2017